Азера () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Луара
 Азера () — коммуна во Франции, департамент Дордонь